Сент-Эрблен-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли коммуны упраздненных кантонов Орво, Сент-Эрблен-Уэст-Эндр и Сент-Этьен-де-Монлюк.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Куэрон (22 309 чел.)
 Сент-Эрблен (24 344 чел., западная половина)
 Сотрон (8 478 чел.)
 Эндр (4 040 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,4 % голосов против 26,4 % у Жана-Люка Меланшона и 15,2 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 72,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 30,4 %, Жан-Люк Меланшон – 24,7 %, Франсуа Фийон – 16,2 %, Марин Ле Пен – 12,2 %; 2 тур: Макрон – 80,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 37,0 %, Николя Саркози — 21,3 %, Жан-Люк Меланшон — 13,5 %; 2 тур: Олланд — 63,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр города Куэрон Кароль Грело (Carole Grelaud) и Эрве Коруж (Hervé Corouge) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки